Ірина-Камелія Бегу була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 2-му колі її здолала Яна Чепелова.

Лара Арруабаррена виграла титул, у фіналі перемігши Моніка Нікулеску з рахунком 6–0, 2–6, 6–0.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

2016
Korea Open Singles
Korea Open Singles